Лу́ций Кви́нкций () — имя нескольких римских политиков:
 
 Луций Квинкций Фламинин — консул 192 года до н. э., брат Тита Квинкция Фламинина;
 Луций Квинкций — народный трибун 74 года до н. э., претор 68 или 67 года до н. э.;
 Луций Квинкций Руф — претор, после проконсул Македонии до 31 года до н. э.